Jeremei Iudowitsch Parnow (; geboren am 20. Oktober 1935 in Charkiw, UdSSR; gestorben am 18. März 2009 in Moskau) war ein russischer Schriftsteller, bekannt vor allem durch seine Science-Fiction-Erzählungen.

Leben 
Parnow studierte in Moskau Chemie und arbeitete anschließend an der Akademie der Wissenschaften.

Ab Anfang der 1960er Jahre begann er in Kollaboration mit Michail Jemzew Science-Fiction zu schreiben. 1967 wurde er Mitglied des Schriftstellerverbandes der UdSSR. Die Zusammenarbeit mit Jemzew endete 1970. Danach veröffentlichte Parnow eine Reihe weiterer Arbeiten, darunter eine Romantrilogie. Neben SF schrieb Parnow biographische Erzählungen, darunter einen Roman über das Leben des deutschen KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann, einen Abenteuerroman, sowie populärwissenschaftliche Bücher. Zeitweise arbeitete Parnow auch als Journalist – unter anderem als Korrespondent der Prawda in Vietnam – und als Reiseschriftsteller.

Als sein bekanntestes Werk gilt der 1964 erschienene Roman Душа Мира („Weltseele“, als World Soul in englischer Übersetzung). Der Roman Пылающие скалы sowie einige Erzählungen wurden ins Deutsche übersetzt.

Parnow starb 2009 im Alter von 73 Jahren im Botkin-Krankenhaus in Moskau. Er wurde auf dem Friedhof Wostrjakowo bestattet.

Bibliografie 

 Альбигойские таинства / Следователь Люсин (Romanzyklus)
 Ларец Марии Медичи (1972)
 Третий глаз Шивы (1975, auch als Звёздный глаз Шивы und Камень трёх желаний)
 Мальтийский жезл (1987, auch als Александрийская гемма)

 Romane
 Душа Мира (1964, mit Michail Jemzew)
 Море Дирака (1966, auch als Чёрный ящик Цереры, mit Michail Jemzew)
 Клочья тьмы на игле времени (1970, mit Michail Jemzew)
 Красный бамбук — чёрный океан (1981)
 Пылающие скалы (1984)
 Deutsch: Flammende Felsen. Übersetzt von Christel Makarov. Verlag Tribüne, Berlin 1990, ISBN 3-7303-0529-8.
 Заговор против маршалов (1991)
 Сны фараона (1995)
 Секта (1996)
 Бог паутины (1997)
 Тайнопись Апокалипсиса (2007)

 Erzählungen
 Уравнение с Бледного Нептуна (1963, mit Michail Jemzew)
 Deutsch: Die Gleichung des bleichen Neptun. In: Klaus Walther (Hrsg.): Marsmenschen. Das Neue Berlin, 1966.
 Бунт тридцати триллионов (1964, mit Michail Jemzew)
 Последнее путешествие полковника Фосетта (1964, mit Michail Jemzew)
 Только четыре дня (1965, mit Michail Jemzew)
 Ярмарка теней (1968, mit Michail Jemzew)
 Слеза Большого водопада  (1969, auch als Семь банок кофе, mit Michail Jemzew)
 Атлас Гурагона (1971, auch als Звезда в тумане)
 Бронзовая улыбка (1971)
 Секретный узник (1972)
 Проблема-92 (1973)
 Посевы бури (1976)
 Пагода благоуханий (1978)
 К югу от линии (1979, auch als Шесть дней до Генуи)
 Ледовое небо (1980)
 Витязь чести (1982)
 Проснись в Фамагусте (1983)
 Deutsch: Das Tal der sieben Glückseligkeiten. Übersetzt von Irene Strobel. Kompass-Bücherei #378. Neues Leben, Berlin 1989, ISBN 3-355-00956-3.
 Под ливнем багряным (1988)

 Kurzgeschichten
 Секрет бессмертия (1961, mit Michail Jemzew)
 Запонки с кохлеоидой (1962, mit Michail Jemzew)
 Не оставляющий следа (1962, auch als На Зелёном Перевале, mit Michail Jemzew)
 Доатомное состояние (1963, mit Michail Jemzew)
 Deutsch: Der präatomare Zustand. In: Herbert Krempien (Hrsg.): Fenster zur Unendlichkeit. Das Neue Berlin, 1974.
 Падение сверхновой (1963, mit Michail Jemzew)
 Снежок (1963, mit Michail Jemzew)
 Аналогия (1964, mit Michail Jemzew)
 Зелёная креветка (1964, mit Michail Jemzew)
 Иду в глубину (1964, auch als Операция "Кашалот", mit Michail Jemzew)
 Кангамато (1964, mit Michail Jemzew)
 Лоцман Кид (1964, mit Michail Jemzew)
 Последняя дверь (1964, mit Michail Jemzew)
 Deutsch: Die letzte Tür. Übersetzt von Anneliese Globig. In: Lothar Grünewald (Hrsg.): Flug zum Alpha Eridani. Kultur und Fortschritt, 1970. Auch als: Das letzte Tor nach Aya. Übersetzt aufgrund der englischen Übersetzung von Birgit Reß-Bohusch. In: Mirra Ginsburg (Hrsg.): Draußen im Weltraum und andere russische SF-Stories. Heyne SF&F #3216, 1970.
 Угодный Солнцу (1964, mit Michail Jemzew)
 Цепная реакция (1964, mit Michail Jemzew)
 De profundis (1965, auch als Из глубины, mit Michail Jemzew)
 Приговорён к наслаждению (1965, auch als Приговорённый к наслаждению, mit Michail Jemzew)
 Фигуры на плоскости (1965, mit Michail Jemzew)
 «Жёлтые очи» (1966, mit Michail Jemzew)
 Возвратите любовь (1966, mit Michail Jemzew)
 И сгинул день (1966, mit Michail Jemzew)
 Идеальный ариец (1966, mit Michail Jemzew)
 Летящие сквозь мгновенье. Глава 1 (1966, mit Michail Jemzew)
 Орфей и Эвридика (1966, mit Michail Jemzew)
 Оружие твоих глаз (1967, mit Michail Jemzew)
 Сфера Шварцшильда (1967, mit Michail Jemzew)
 Deutsch: Sphäre Schwarzschild. In: Edwin Orthmann (Hrsg.): Die Ypsilon-Spirale. Neues Leben (Wissenschaftlich-phantastische Erzählungen aus aller Welt), 1973.
 Три кварка (1967, mit Michail Jemzew)
 Дело, которое всплыло в наводнение (1968, mit Michail Jemzew)
 Фермент М (1969, mit Michail Jemzew)
 Арапайма приплывёт вчера (1974)
 Вызывающий ветер (1981)
 Павлиний трон (1981)
 Три желания (1981)
 Чандамани (1981)
 Чёрный Лама (1981)
 Самая важная командировка (1986)
 Гадание на бараньей лопатке (1996)
 Корона Гималаев (1999)
 Дитя Луны (2002, auch als Камень смерти)
 Сестра Медузы (2004)
 След тигра (2004)
 Голова Горгоны (2005, auch als Притяжение Медузы)
 И сказал Каин Авелю, брату своему (2005)
 Eunectes murinus (2008)
 В паутине смерти нет (2008)
 В тяжёлой тьме, глубокой тьме (2008)
 Великая музыка (2008)
 Длань Ваала (2008)
 И ответило море (2008)
 Ключ (2008)
 Остров Борнео (2008)
 Последний бегун (2008)
 Последняя моа (2008)
 Соломенный человек (2008)
 Тени Эльдорадо (2008)
 Ужас (2008)

 Sammlungen
 Падение сверхновой (1964, mit Michail Jemzew)
 Уравнение с Бледного Нептуна (1964, mit Michail Jemzew)
 Последнее путешествие полковника Фосетта (1965, mit Michail Jemzew)
 Зелёная креветка (1966, mit Michail Jemzew)
 Ярмарка теней (1968, mit Michail Jemzew)
 Три кварка (1969, mit Michail Jemzew)
 Фантастика в век НТР (1974)
 Два океана нашей Земли (1976, Essays)
 Звёздные знаки (1978)
 Ледовое небо (1980)
 Восемь сторон света (1981)
 Драконы грома (1981)
 Зеркало Урании (1982)
 Проснись в Фамагусте (1985)
 Рок и ужас (2008)

 Sachliteratur
 Современная научная фантастика (1968)

Literatur 
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6, S. 319.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science Fiction Literatur. Heyne, München 1991, ISBN 3-453-02453-2, S. 775.
 Vladimir Gakov: Parnov, Eremei. In: John Clute, Peter Nicholls: The Encyclopedia of Science Fiction. 3. Auflage (Online-Ausgabe), Version vom 4. April 2017.

Weblinks 
 
 
 
 Еремей Парнов auf FantLab (russisch)

Autor
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Russisch)
Literatur (Sowjetunion)
Science-Fiction-Literatur
Abenteuerroman
Sachliteratur
Roman, Epik
Kurzgeschichte
Erzählung
Essay
Biografie
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1935
Gestorben 2009
Mann